

Patronymes 
Barsotti est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Charles Barsotti (1933-2014), dessinateur américain.
 Dino Barsotti (né en 1903), rameur d'aviron italien.
 Tommaso Gasparo Fortunato Barsotti (1786-1868), pédagogue italien.

Homophone 
 Claude Barzotti (né en 1953), chanteur italo-belge.

Patronyme italien